Toca (zoologia)
 A Toca
 TOCA Race Driver

Localidades
Toca (Boyacá)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos